Feministiskt initiativ er navnet på flere politiske partier:
 Feministisk initiativ – dansk politisk parti
 Feministisk initiativ (Norge) – norsk politisk parti
 Feministiskt initiativ (Sverige) – svensk politisk parti
 Feministisk initiativ (Finland) – finsk politisk parti